

Aziende 
 Alpha – casa discografica francese di musica classica facente parte del gruppo Outhere

Cinema
 Alpha - Un'amicizia forte come la vita (Alpha) – film del 2018 diretto da Albert Hughes

Geografia 
 Australia
 Alpha – città del Queensland
 Stati Uniti d'America
 Alpha – villaggio della Contea di Henry, Illinois
 Alpha – villaggio della Contea di Iron, Michigan
 Alpha – città della Contea di Jackson, Minnesota
 Alpha – borough della Contea di Warren, New Jersey
 Alpha – antico insediamento della Contea di Nevada, California

Fumetti 
 Alpha – personaggio immaginario dell'universo DC Comics
 Alpha – personaggio immaginario dell'universo Marvel Comics
 Alpha – personaggio della serie a fumetti The Walking Dead

Informatica 
 DEC Alpha – architettura RISC della Digital Equipment Corporation
 Versione alpha – fase dello sviluppo di un software

Musica 
 Alpha – gruppo musicale trip hop britannico
 Alpha – album degli Asia del 1983
 Alpha – album di Selena del 1986
 Alpha – album degli Alice Nine del 2007
 Alpha – album dei Sevendust del 2007
 Alpha – singolo dei Periphery del 2015
 Alpha – album di CL del 2021
 Alpha Centauri – album del tedesco Tangerine Dream

Televisione 
 Alpha – multiplex della televisione digitale terrestre.
 Alpha – canale televisivo sulla televisione digitale terrestre.
 Alpha – episodio della sesta stagione di X-Files

Altro 
 Alpha – sistema di radionavigazione
 Gruppo Alpha – reparto d'elite dei servizi segreti russi
 Jenny Alpha (1910-2010) – attrice e cantante francese

Pagine correlate 
 Alfa

Altri progetti